René I. Dobrý (16. ledna 1409 Angers – 10. července 1480 Aix-en-Provence) byl hrabě z Guise, vévoda z Baru, z Anjou, lotrinský vévoda, hrabě z Provence a v letech 1435–1442 neapolský král

Život 

Byl druhorozeným synem vévody Ludvíka II. z Anjou, po jehož smrti v roce 1417 se stal hrabětem z Guise. Jeho matkou byla Jolanda, dcera krále Jana I. Aragonského.

V roce 1419 se René oženil s dědičkou Lotrinského vévodství a po tchánově smrti se stal lotrinským vévodou. Matčin strýc biskup Ludvík z Baru, který se po smrti bratra Roberta I. stal vévodou, předal novomanželům barský vévodský stolec. Vlády nad Anjou, Forcalquier a Provence se ujal po bratrově smrti v roce 1434. René I. byl také titulárním králem jeruzalémským a králem neapolským.

René I. z Anjou byl na rozdíl od mnoha svých vrstevníků spíše dvořanem než bojovníkem. Je možno říct, že byl do jisté míry předchůdcem kultivovaných knížat italské renesance a z trochou nadsázky lze tvrdit, že předběhl svou dobu. Dosáhl vynikajícího vzdělání, psal poezii a různá mystická podobenství. Vypracoval také několik souhrnných pravidel turnajů. Je nepopíratelnou osobností pro hnutí, které dnes nazýváme renesance.

Potomci 

René byl ženatý dvakrát. Jeho první chotí se v Nancy v roce 1419 stala Izabela Lotrinská, dcera lotrinského vévody Karla II. a Markéty Falcké. Z tohoto manželství se dospělosti dožily tři děti. Izabela zemřela v roce 1453 a René se 10. září 1454 nedaleko Angers oženil s Janou z Lavalu. Manželství zůstalo bezdětné.
 Jan II. (1425–1470), lotrinský vévoda ∞ 1444 Marie Bourbonská
 René (1426–?)
 Ludvík (1427–1444), markrabě z Pont-à-Moussonu
 Mikuláš (2. listopadu 1428–1430), vévoda z Baru
 Jolanda (2. listopadu 1428 – 23. března 1483), vévodkyně lotrinská a z Baru, ⚭ 1445 hrabě Fridrich II. z Vaudémontu (1428–1470)
 Markéta (23. března 1430 – 25. srpna 1482), ⚭ 1445 král Jindřich VI. (6. prosince 1421 – 21. května 1471), anglický král v letech 1422–1461 a 1470–1471, de iure král francouzský v letech 1422–1453
 Karel (1431–1432), hrabě z Guise
 Luisa (1436–1438)
 Anna (1437–1450)
 Isabela

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Anjouovci
Neapolští králové
Lotrinští vévodové
Vévodové z Baru
Vévodové z Anjou
Vévodové z Kalábrie
Hrabata provensálská
Hrabata z Forcalquier
Hrabata z Guise
Narození v roce 1409
Narození 16. ledna
Narození v Angers
Úmrtí v roce 1480
Úmrtí 10. července
Úmrtí v Aix-en-Provence
Pohřbení v katedrále v Angers
Muži